B 209 bezeichnet:
 die Bundesstraße 209 in Deutschland
 die Pöchlarner Straße in Österreich

Abkürzung